Lodewijk II van Blois ook gekend als Lodewijk II van Châtillon (overleden in 1372) was van 1346 tot 1372 graaf van Blois en van 1346 tot 1367 graaf van Soissons.

Levensloop
Lodewijk II was de oudste zoon van graaf Lodewijk I van Blois en gravin Johanna van Soissons.

In 1346 sneuvelde zijn vader tijdens de Slag bij Crécy, waarna Lodewijk hem opvolgde als graaf van Blois en Soissons. In 1356 vocht hij aan de zijde van koning Jan II van Frankrijk in de Slag bij Poitiers, waarbij de Franse troepen verslagen werden. Hierdoor moest hij in 1360 als onderdeel van het Verdrag van Brétigny zijn jongere broer Gwijde als gijzelaar naar Londen sturen. Om het losgeld van zijn broer te kunnen betalen, moest Lodewijk in 1367 uiteindelijk het graafschap Soissons verkopen aan heer Engelram VII van Coucy.

In 1372 stierf Lodewijk. Hij was ongehuwd en kinderloos gebleven, waardoor hij als graaf van Blois werd opgevolgd door zijn broer Jan II.

Voorouders 

Graaf van Blois
Graaf van Dunois
Graaf van Soissons
Huis Châtillon
Persoon in de 14e eeuw